Hammadah al Hamra 163 — метеорит-хондрит масою 648 грам.

Посилання 

 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 
Метеорити